Bras Sec peut se référer à:

Hydronyme

Bras Sec (rivière du Moulin), un affluent de la rivière du Moulin, coulant dans Lac-Ministuk, dans la MRC Le Fjord-du-Saguenay, au Saguenay–Lac-Saint-Jean, au Québec, au Canada.

Toponyme

Bras Sec (La Réunion), un lieu-dit de l'île de La Réunion, département d'outre-mer français dans le sud-ouest de l'océan Indien.